Нижара́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Нижарадзе, Джибило (1949—1993) — советский дзюдоист.
 Нижарадзе, Зураб Арчилович (1928—2021) — грузинский художник.
 Нижарадзе, Любовь Георгиевна (1927—2013) — врач, Герой Социалистического Труда.
 Нижарадзе, Надим Изетович (1911—1982) — грузинский советский учёный-географ. Доктор географических наук (1970), профессор (1972). Заслуженный деятель науки Грузии (1982). Член ВКП(б) с 1939 года .
 Нижарадзе, Семён Георгиевич (1947—2020) — российский дизайнер, академик РАХ.
 Нижарадзе, София Элгуджовна (род. 1986) — грузинская певица, актриса, автор песен.
 Нижарадзе, Фридон (1944—2020) — грузинский художник

См. также 
 Нижарадзе (род) — грузинский княжеский род.